Венде́тта:
 Вендетта — кровная месть.
 «Вендетта» — альбом певицы Земфиры.
 «Вендетта» — роман Оноре де Бальзака.
 «Вендетта» — немецкий кинофильм 1919 года (мелодрама).
 «Вендетта» — песня группы «Louna».
 «Вендетта» — французский кинофильм 1962 года (комедия).
 Vendetta — немецкая музыкальная группа.
 Vendetta — видеоигра 1991 года выпуска от фирмы Konami.
 Вендетта, Давид (род. 1968) — французский диджей и продюсер.

См. также 
 «Вендетта по-корсикански» — французский кинофильм 1975 года (комедия; оригинальное название — «Les Grands moyens»).
 Def Jam Vendetta — видеоигра жанра рестлинг для PlayStation 2.
 V — значит вендетта
 Месть (значения)